Sigchos (plaats) in Ecuador
 Sigchos (kanton) in Ecuador